Il singolare del torneo di tennis Tunis Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gaël Monfils che ha battuto in finale Fabrice Santoro 7-5, 3-6, 7-69.

Teste di serie

 Fabrice Santoro (finale)
 Óscar Hernández (quarti di finale)
 Björn Phau (primo turno)
 Tomas Behrend (semifinali)

 Gaël Monfils (Campione)
 Ivo Minář (secondo turno)
 Arnaud Clément (quarti di finale)
 Gilles Simon (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tunis Open 2005